Связник может означать:
 Свя́зник — часть тычиночной нити, соединяющая пыльцевые сумки пыльника.
 Связни́к, или связной, — человек, осуществляющий связь в разведывательной работе.
 Связник, или релайтер, — специалист в области связи с общественностью.

См. также